

Новопавловка — село, Карасуський район, Костанайська область
 Новопавловка — село, Теректинський район, Західноказахстанська область

Новопавловка — селище міського типу, Петровськ-Забайкальський район, Забайкальський край
 Новопавловка — село, Акбулацький район, Оренбурзька область
 Новопавловка — село, Зіанчуринський район, Башкортостан
 Новопавловка — хутір, Октябрський район, Ростовська область

Див. також 
 Новопавлівка